Министерство земли и земельного развития Шри-Ланки отвечает за государственную политику Шри-Ланки в области земельных реформ.

Высшие должностные лица 
 Министр земельных и землеустройства
 Заместитель министра
 Секретарь

Департаменты 
 Департамент Генерального наблюдателя
 Департамент земельного комиссара
 Департамент земельных урегулирований

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Шри-Ланки
Землеустройство